Senaat - mot néerlandais et flamand pour  - peut faire référence à :
 Sénat (Belgique) ;
 Première Chambre des États généraux du royaume des Pays-Bas.